David Ricardo (Londres, 1772 — Gatcombe Park, Gloucestershire, 1823), economista britànic
 Jorge Ricardo (Rio de Janeiro, 1961), genet brasiler
 Xulio Ricardo Trigo (Betanzos, Província de La Corunya, 1959), novel·lista, poeta i traductor